Mazohizem, tudi masohizem, je praksa, pri kateri posameznik dejavno išče bolečino, ker ga ta zadovoljuje.

Nanaša se lahko na naslednja stanja:  

 Sadomazohizem, parafilija, ki združuje sadizem in mazohizem
 Seksualna mazohistična motnja (seksualni mazohizem), medicinsko stanje, ko posameznik doživi spolno vzburjenje in zadovoljitev kot odgovor na občutenje bolečine zaradi mučenje ali poniževanja

Glej tudi 

 Leopold von Sacher-Masoch (1836–1895), avstrijski pisatelj iz 19. stoletja, po katerem je mazohizem dobil ime
 BDSM, sadomazohistična igra med strinjajočimi se odraslimi
Sadizem je praksa, pri kateri posameznik uživa ob zadajanju bolečine drugim.

Spolnost